Aufeldgraben ist ein Gewässername:

 Aufeldgraben (Aspacher Graben), linker Zufluss des Aspacher Grabens (zum dort noch Brettach genannten Wallhausener Weidenbach) bei Asbach, Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Aufeldgraben (Großer Wörthgraben), rechter Zufluss des Großen Wörthgrabens (zur Wiesent, zur Alten Donau) bei Tiefenthal, Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern